Ле́на (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Каудаль. Занимает площадь 315,51 км². Население — 12 705 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Federación Asturiana de Concejos
 Consorcio de la Montaña Central Asturiana
 
 Valgrade-Pajares
 Sociedad Deportiva Lenense
 [www.turismo-prerromanico.es/ARTERURAL/SCLENA/SCLENAFicha.htm Arte Prerrománico Español: Santa Cristina de Lena]

Муниципалитеты Астурии